Nisís Petalídhi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vrachonisída Petalídi, ö, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 
 Nisída Petalídi, ö, Kreta, Nomós Irakleíou, 

Robotskapade Greklandförgreningar